Les résultats complets du Championnat d'Europe de football 1988 sont les suivants :

Premier tour

Groupe A

Groupe B

Demi-finales

Finale

Championnat d'Europe de football 1988